Deborah Twiss – attrice e regista statunitense
 Frank Twiss – ammiraglio inglese
 Peter Twiss – militare e aviatore inglese